Earl Jones  peut désigner :
 Earl Jones (1942-), un homme d'affaires canadien condamné pour avoir créé une pyramide de Ponzi ;
 Earl Jones (1961-), un joueur américain de basket-ball ;
 Earl Jones (1964-), un athlète américain spécialiste du 800 mètres.

Voir aussi 
 Earl Rodney Jones (1928-2004), un prolifique disc jockey de R&B américain
 James Earl Jones (1931-), un acteur américain (voix originale de Darth Vader).